Noez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Noez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Noez (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Noez (bergstopp), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar